Лоша́ны () —агрогородок в Минском районе Минской области Белоруссии, в 20 км к северо-западу от Минска.

В 1815 году деревня, 56 мужчин, собственность Заславского доминиканского монастыря, в Минском уезде. В 1858 году деревня, 61 мужчина, собственность казны. В 1897 году деревня, 28 дворов, 213 жителей, в Заславской волости Минского уезда. В 1917 году 36 дворов, 254 жителя. С февраля до декабря 1918 года Лошаны оккупированы армией Германии, с июля 1919 года до июля 1920 года — армией Польши. С 1919 года в составе Белорусской ССР. С 20 августа 1924 года деревня в Слободском сельсовете Заславского района Минского округа (до 26 июля 1930 года). В 1926 году 46 дворов, 248 жителей. В 1937 году работал кирпичный завод. С 20 февраля 1938 года в Минской области. В 1941 года 43 двора, 217 жителей. Во время Великой Отечественной войны с конца июня 1941 года до начала июля 1944 года оккупирована армией Германии, в боях погибли 19 жителей. Оккупанты сожгли 12 дворов, двоих убили и троих вывезли в Германию на принудительные работы. С 8 августа 1959 года в Минском районе, с 1980 года деревня — центр сельсовета. В 1997 году 185 хозяйств, 511 жителей, центр совхоза имени Тельмана. В 1992 году библиотека, Дом культуры, средняя школа, отделение связи, аптека, магазин.

Вблизи расположен Историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Примечания 

Агрогородки Минского района